

Musica 
Fight or Flight – EP dei Turin Brakes del 2000
FIGHT OR FLIGHT – singolo di Yū Kobayashi del 2008
Fight or Flight – album di Emily Osment del 2010
Fight or Flight – album degli Hoobastank del 2012
Fight or Flight – gruppo alternative metal formatosi nel 2013 come progetto parallelo dei Disturbed

Psicologia 
Fight or flight response – reazione psicologica ad una situazione percepita come minacciosa, che impone una risposta immediata

Televisione 
 La testimone (Fight or Flight) – episodio della prima stagione di Burn Notice - Duro a morire
 Battersi o battersela (Fight or Flight) – episodio della seconda stagione di Heroes
 Vincere la paura (Fight or Flight) – episodio della prima stagione di Star Trek: Enterprise